Yasu puede referirse a:

 Yasu (nombre), el nombre árabe para Jesús; o
 Yasu (Ilustrador), un dibujante japonés de manga.